Richard Reynolds peut désigner :

 Richard Reynolds († 1535), moine britannique brigittin du groupe des quarante martyrs d'Angleterre et de Galles ; 
 Richard Reynolds, évêque de Lincoln de 1723 à 1743 ;
 Richard Reynolds, inventeur britannique qui introduisit l'usage de rails en fonte dans la mine de Coalbrookdale en 1763 ;
 Richard Sylvannus (dit Dick) Reynolds (1915-2002), footballeur australien.